Régua - um instrumento de medida
 Peso da Régua - um município
 Peso da Régua (freguesia) - uma freguesia
 Régua de cálculo - computador analógico
 Régua T - instrumento para desenho técnico
 Régua Online - régua com interface de web

Desambiguação